The Tower kan syfta på:

 The Tower (musikalbum av The Legendary Pink Dots) – ett musikalbum av The Legendary Pink Dots från 1984
 The Tower (roman) – en roman av Richard Martin Stern

Se även
 Tornet (olika betydelser)
 Torn (olika betydelser)
 Towern (Tower of London)
The Towers